Mistrzostwa świata w boksie 1997 odbywały się w dniach 18 - 26 października 1997 roku w mieście Budapeszt na Węgrzech.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Rezultaty

1997 w boksie
Mistrzostwa świata w boksie
Sport w Budapeszcie